Глен Кавендер (; 19 сентября 1883 — 9 февраля 1962) — американский актёр.

Биография 
Глен Кавендер родился в Тусоне, Аризона. 

Кавендер начал актёрскую карьеру с выступления в водевилях. Он работал в кинокомпании Keystone Cops с момента её основания. Он снялся в многочисленных комедиях Мака Сеннета, а также в 1914—1916 годах был режиссёром трёх картин с Маком Сеннетом. В 1926 году снялся в фильме Бастера Китона «Генерал». С приходом звукового кино его карьера пошла на спад, и прежде известный актёр снимался лишь в эпизодических ролях вплоть до прекращения сценической карьеры в 1949 году.

Глен Кавендер умер в Голливуде, Калифорния.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки